Hüttengrundviadukt bezeichnet:

 das Hüttengrundviadukt an der Schmalspurbahn Cranzahl–Kurort Oberwiesenthal, siehe Hüttengrundviadukt (Kurort Oberwiesenthal)
 das Hüttengrundviadukt an der Bahnstrecke Dresden–Werdau, siehe Hüttengrundviadukt (Hohenstein-Ernstthal)